

Települések 
 Pálmajor: község Somogy megyében, a Kaposvári járásban
 Pálmajor: falu a Vajdaságban, a Közép-bánsági körzetben, Bégaszentgyörgy községben

Külterületi településrészek 
 Pálmajor: Ajkához tartozó külterületi rész, 2011-ben 35 fő lakta
 Pálmajor: Balatonfenyveshez tartozó lakatlan külterületi településrész
 Pálmajor: Gárdonyhoz tartozó lakatlan külterületi rész, pihenőpark
 Pálmajor: Mátyásdombhoz tartozó lakatlan külterületi rész
 Pálmajor: Sárszentmihályhoz tartozó külterületi rész, 2011-ben 1 fő lakta
 Pálmajor: Szécsényhez tartozó lakatlan külterületi rész

Hasonló néven 
Pálmajor megállóhely: a Balatonfenyvesi Gazdasági Vasút egyik megállóhelye Balatonfenyvesen